Слобода Восстания (, ) — жилой массив-микрорайон и историческая местность в Московском, Кировском и Ново-Савиновском районах Казани.

Расположение 
Слобода Восстания располагалась в основном в центральной части Московского и западной части Кировского районов; крайняя восточная часть слободы находилась на территории Ново-Савиновского района. В слободе на перекрёстке улиц Восстания и Декабристов находится площадь-сквер Восстания.

История 
Топоним возник 27 июля 1925 года в результате переименования Пороховой слободы; кроме собственно Пороховой слободы, присоединённой к городу в 1917 году, в состав слободы Восстания входили также Удельная стройка и Ивановская стройка, присоединённые к городу в 1924 году. Получила название по восстанию рабочих казанского Заречья 1905 г. в ходе первой российской революции.  

К моменту возникновения слобода представляла собой сплошной массив деревянной застройки, тянувшийся на 3-3,5 км с востока на запад и на 2,5-3 км с севера на юг. К примеру, в Пороховой слободе из 2245 строений лишь 6 были каменными или кирпичными.  

Первые проекты многоэтажной застройки слободы появились в конце 1920-х — начале 1930-х годов: местность юго-западнее Фурштадской улицы была отведена заводу № 40 под строительство жилпосёлка, а квартал между улицами Батрацкая, Комиссарская, Республиканская и 5-я Союзная был отведён под жилищное строительство . Частично был реализован лишь первый, в виде двух домов по Солнечной улице.   

В середине 1930-х к северо-западу от слободы началось возведение фабрики киноплёнки № 8, что послужило причиной для жилищного строительства в близких к фабрике районах слободы: на северо-западной окраине слободы возник посёлок Парижской Коммуны, а между улицами Городская, 9-я Союзная, 10-я Союзная и 8-я Союзная были построены дома т.н. «жилплощадки фабрики киноплёнки» (квартал № 27).  

В годы немецко-советской на северо-восточной окраине слободы было построен ещё один небольшой район малоэтажной многоквартирной застройки — т. н. «жилплощадка завода № 22» (квартал № 25). В конце 1940-х — 1950-х годах застройка слободы зданиями в сталинском стиле велась в основном в кварталах, прилегающих к улицами Декабристов, Гагарина и 9-я Союзная. Последняя в 1949 году была переименована в улицу Восстания; тем же постановлением топоним «слобода Восстания» признавался утратившим своё значение, однако продолжал употребляться и позже, в 1960-е годы.  

В конце 1960-х — начале 1970-х годов, из-за застройки многоэтажными домами её территории, слобода фактически перестала существовать как единое целое.

Улицы 

Список улиц слободы Восстания по состояния на 1929 год:
Азина
Бакалейная
Банная
Батрацкая
Бедняцкая
Волжская
Городская
Гороховая
25-го Октября
Декабристов
Делегатская 1-я
Делегатская 2-я
Деловая
Днепровская
Донская
Драничная
Камская
Камчатский переулок
Караваевская
Кокшайский переулок
Коленная
Коломенская
Комсомольская
Коммунальная 1-я
Коммунальная 2-я
Коммунаров
Косой переулок
Костромская
Красного Знамени
Краснококшайская
Лаишевская
Лебяжья
Ленинградская
Ленская
Лесная
Луговая
Мамадышская
Мотовилиха
Мухаметшина
Низовой переулок
Ново-Светлая
Окольная
Ольгинская
Орловская
Партизанская
Петрова
Повстанческая
Полевая
Поперечно-Полевой переулок
Пустой переулок
Разина
Республиканская
Сабан
Светлая
Свияжская
Секретарский 1-й переулок
Секретарский 2-й переулок
Секретарский 3-й переулок
Сельская
Селянская
Смычка
Совнаркомовская
Солнечная
Сормовская
Союзная 1-я
Союзная 2-я
Союзная 3-я
Союзная 4-я
Союзная 5-я
Союзная 6-я
Союзная 7-я
Союзная 8-я
Союзная 9-я
Союзная 10-я
Союзная 11-я
Союзная 12-я
Союзная 13-я
Союзная 14-я
Сталинградская
Татпрофсовета
Тверская
Тупиковый переулок
Украинская
Ульяновская
Фабричная
Февральская
Фрунзе
Фурштадская
Ярославская

Транспорт

Трамвай 
Первый трамвай появился в слободе в 1933 году: это был «безномерной» маршрут Казмашстроя, с 1940 года получивший № 9. Также через слободу ходили маршрут № 7 (середина 1930-х годов , «железнодорожный вокзал» — «посёлок ИТР»), и маршрут № 10 (1950-е годы, «улица Декабристов» — «фабрика киноплёнки»).

Троллейбус 
Троллейбусное движение открылось в слободе в 1948 году: через слободу начал проходить троллейбус № 1 («трамвайное депо № 3» — «площадь Куйбышева», позже удлинён). В 1952 году к нему добавляется маршрут № 2 («улица Степана Халтурина» — «площадь Куйбышева»), а через год — маршрут № 3 («улица Степана Халтурина» — «Караваево»). Вскоре маршрут № 2 переименовывается в № 4 к 1960 году становится кольцевым и разбивается на 2 части: 4а и 4б. В 1959 году через слободу начинает ходить троллейбус № 5 («улица Степана Халтурина» — «аэропорт»). На 1961 год четыре из шести троллейбусных маршрутов проходили через слободу Восстания.

Автобус 
Автобусы появились в слободе Восстания не позднее 1940 года: тогда через неё проходили два из четырёх имевшихся автобусных маршрута: № 1 и № 2. В 1961 году через территорию слободы проходил лишь автобусный маршрут № 8 («посёлок Воровского» — «посёлок Левченко»).

Образование 
В 1957 году на территории слободы функционировали начальная школа №№ 57 (Управленческая, 7), 64 (6-я Союзная, 13), 70 (Смычка, 29), средние школы №№ 1 (Окольная, 25),  (Борьбы, 3),  (Восстания, 4а),  (Декабристов, 72/1),  (8-я Союзная, 29), 102 (7-я Союзная, 14), 113 (Окольная, 25),  (Партизанская, 21).

На 1960 год функционировали детские сады №№ 8 (Кулахметова, 2/38, завода п/я 673), № 18 (Декабристов, 15), № 19 (Красного Знамени, 45, завода п/я 296), № 31 (Сабан, 4, завода п/я 673), № 50 (11-я Союзная, 83, завода п/я 735), № 61 (10-я Союзная, 35, фабрики № 8), № 71 (Декабристов, 16), № 72 (Декабристов. 73, завода п/я 747), № 95 (6-я Союзная, 15, завода п/я 735), № 108 (Восстания, 18), № 109 (Декабристов, 60/10, завода п/я 735), № 118 (Красного Знамени, 45а, ТЭЦ-2), № 121 (Партизанская, 54, завода п/я 735), № 122 (13-я Союзная, 54, завода п/я 747), № 126 (Восстания, 14а, фабрики № 8), № 136 (13-я Союзная, 19, завода п/я 734), № 141 (11-я Союзная, 15, завода п/я 747).

Примечания 

Восстания
Восстания

Восстания
Исторические местности Казани
Ново-Савиновский район Казани